Хелиос је вишезначна одредница и може се односити на:
 Хелије или Хелиос - у грчкој митологији, бог Сунца, син титана Хипериона и његове жене Теје.
 Хелиос (авион) - Тип авиона изведен као прототип летелице без пилота, са соларним погоном.